Guaraciaba (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Guaraciaba (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Guaraciaba do Norte, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará